Никола́й Константи́нович Кульчи́цкий (16 января 1856, Кронштадт — 30 января 1925, Оксфорд) — русский гистолог и деятель образования, последний министр народного просвещения Российской империи.

Биография 

Родился в семье морского офицера. После окончания в 1874 году курса Тамбовской гимназии поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, который окончил в 1879 году лекарем с отличием и был оставлен для подготовки к профессорскому званию.

В 1882 году получил степень доктора медицины. С 1883 — приват-доцент и прозектор при кафедре гистологии.

С 1889 года — экстраординарный, а в 1893—1910 годах — ординарный профессор гистологии. В 1899 году был произведён в действительные статские советники.

В 1912 году назначен попечителем Казанского учебного округа, а летом 1914 года, еще при министре народного просвещения Л. А. Кассо, был переведён на ту же должность в Петроградский учебный округ; 20 января 1916 года был уволен П. Н. Игнатьевым и назначен сенатором Второго департамента. Дослужился до чина тайного советника (1914).

27 декабря 1916 г. утверждён Министром народного просвещения и занимал этот пост до Февральской революции. В 1918 году был арестован большевиками, но вскоре освобождён, после чего уехал в Харьков. Затем пешком, с семьёй, добрался до Севастополя. В 1921 году, на вывозившем из Крыма беженцев английском судне уехал в Великобританию, где стал работать в Отделе анатомии Лондонского университета.

Погиб в результате несчастного случая, упав в шахту неработающего лифта.

Вклад в науку 
Кульчицкий обнародовал целый ряд выдающихся работ по гистологии и эмбриологии. Так, например, им описаны оригинальные слюнные железы у ежа, открыты ядрышки в pronucleus, описана взаимная связь гладких мышечных волокон. Он внёс в технику гистологического исследования несколько оригинальных методов, получивших в своё время широкое распространение: фиксирующая смесь («жидкость Кульчицкого»); окрашивание миелиновых нервных волокон гематоксилином и кармином, окрашивание упругого вещества, нейроглии, цветных элементов крови и др. В его лаборатории был проведён также целый ряд исследований, преимущественно нервной системы, его многочисленными учениками.

На 1-й Всероссийской гигиенической выставке (1893), гистологические препараты Кульчицкого были удостоены золотой медали.

Именем Кульчицкого названы 
 Жидкость Кульчицкого.
 Вышеупомнутый метод окрашивания миелиновых оболочек нервных волокон («метод Кульчицкого»).
 Клетки Кульчицкого (энтерохромаффинные клетки) — энтероэндокринные клетки эпителиальной выстилки желудочно-кишечного тракта.

Монархист и член «Союза Русского Народа» 
22 марта 1903 г избран членом Совета Харьковского Отдела «Русского Собрания» (ХОРС), вместе с 5 другими профессорами Харьковского университета:
 профессор Вязигин (председатель);
 профессор Анфимов (товарищ председателя);
 профессор Денисов (делопроизводитель);
 профессор Альбицкий (казначей);
 профессор Буцинский.

В 1906 году стал членом Совета Харьковского отдела Союза Русского Народа.

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й степени
 Орден Святой Анны 3-й степени (1893)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1896)
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Орден Святого Владимира 4-й степени
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1905)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1908)
 Подарок с вензелевым изображением Высочайшего имени (1911)

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Иностранные:
 французский орден Почётного легиона, кавалерский крест.

Библиография 
Из напечатанных трудов необходимо отметить следующие:
 «О строении окончаний двигательного нерва в мышцах произвольного движения» («Труды общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете», т. XV, 1881),
 «О происхождении окрашенного тельца крови млекопитающих» (там же),
 «К вопросу о строении слизистой оболочки тонких кишок и механике всасывания» («Протоколы заседаний медицинской секции общества опытных наук при Харьковском университете», 1882),
 «О строении телец Granary» (диссертация, «Труды Общества испытателей природы», т. XVII, 1881),
 «Zur Lehre vom feineren Bau der Speicheldrüsen» («Zeitschrift f. wiss. Zoologie», т. XLI, 1884),
 «Материалы для изучения кишечного канала рыб» («Записки Новороссийского общества естествоиспытателей.» т. ХП),
 «Странствование лимфатических клеток…» («Труды медицинской секции общества оп. наук», 1886),
 «Выделение лейкоцитов в связи с деятельностью некоторых органов» («Труды II-го Пироговского съезда врачей»),
 «Karyokinesis in farblosen Blutkörperchen» («Centralblatt f. d. medicin. Wiss.» 1887, № 6),
 «Ueber die Verbindung der glatten Muskelfasern mit einander» («Biol. Centralblatt», № 18, 1887),
 «Die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris megalocephala» («Arch. f. mikr. Anatomie», т. 31),
 «Основы практической гистологии» (руководства для врачей и студентов, Харьков, с 1889)
и ряд статей по гистологической технике.

Примечания

Источники 
 
 Н. К. Кульчицкий — учёный, впервые описавший апудоциты кишки. // В кн. Н. М. Аничков. «12 очерков по истории патологии и медицины». — СПб.: Синтез Бук, 2013. с. 161—166.
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 763
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 692
 Биография, фотография могилы на сайте «Некрополь российского научного зарубежья»

Выпускники Тамбовской гимназии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Профессора Императорского Харьковского университета
Попечители Казанского учебного округа
Попечители Петербургского учебного округа
Медики Российской империи
Педагоги Российской империи
Министры просвещения Российской империи
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Члены Русского собрания
Члены Союза русского народа
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Преподаватели Лондонского университета
Гистологи России